Alexandrowskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Alexandrowskoje (Brjansk), eines Dorfes in der Oblast Brjansk
 Alexandrowskoje (Irkutsk), eines Dorfes in der Oblast Irkutsk
 Alexandrowskoje (Jaroslawl, Poschechonski), eines Dorfes in der Oblast Jaroslawl, Poschechonski rajon
 Alexandrowskoje (Jaroslawl, Tutajewski), eines Dorfes in der Oblast Jaroslawl, Tutajewski rajon
 Alexandrowskoje (Kirow, Darowskoi), eines Dorfes in der Oblast Kirow, Darowskoi rajon
 Alexandrowskoje (Kirow, Kotelnitschski), eines Dorfes in der Oblast Kirow, Kotelnitschski rajon
 Alexandrowskoje (Kostroma), einer Siedlung in der Oblast Kostroma
 Alexandrowskoje (Moskau), eines Dorfes in der Oblast Moskau
 Alexandrowskoje (Nowgorod), eines Dorfes in der Oblast Nowgorod
 Alexandrowskoje (Omsk), eines Dorfes in der Oblast Omsk
 Alexandrowskoje (Smolensk, Monastyrschtschinski), eines Dorfes in der Oblast Smolensk, Monastyrschtschinski rajon
 Alexandrowskoje (Smolensk, Nowoduginski), eines Dorfes in der Oblast Smolensk, Nowoduginski rajon
 Alexandrowskoje (Stawropol), eines Dorfes und Rajonverwaltungszentrums in der Region Stawropol
 Alexandrowskoje (Swerdlowsk), eines Dorfes in der Oblast Swerdlowsk
 Alexandrowskoje (Tomsk, Alexandrowski), eines Dorfes und Verwaltungszentrums des Alexandrowski rajon in der Oblast Tomsk
 Alexandrowskoje (Tomsk, Tomski), eines Dorfes in der Oblast Tomsk, Tomski rajon
 Alexandrowskoje (Tschuwaschien), eines Dorfes in der Republik Tschuwaschien
 Alexandrowskoje (Twer, Sandowski), eines Dorfes in der Oblast Twer, Sandowski rajon
 Alexandrowskoje (Twer, Sapadnodwinski), eines Dorfes in der Oblast Twer, Sapadnodwinski rajon
 Alexandrowskoje (Wologda, Wologodski), eines Dorfes in der Oblast Wologda, Wologodski rajon
 Alexandrowskoje (Wologda, Wytegorski), eines Dorfes in der Oblast Wologda, Wytegorski rajon

Alexandrowskoje ist außerdem:
 der frühere (1860–1926) Name der Stadt Belogorsk in der Oblast Amur (Russland)